Christophe Cazenove (né en 1969), scénariste français spécialisé dans la bande dessinée ;
 Yoland Cazenove (1914-2009), céramiste français ;
 Olivier Cazenove (né en 1951), artiste plasticien français, fils de Yoland Cazenove ;
 Pierre Cazenove (1670-1733), entrepreneur huguenot français ;
 Christopher Cazenove (1945-2010), acteur britannique ;
 Sébastien Cazenove (1976-), homme politique français.